Okręty US Navy o nazwie USS "Lawrence", pochodzącej od Jamesa Lawrence`a:
 Pierwszy "Lawrence" był brygiem, który był jednostką flagową komodora Olivera Perry`ego w czasie pierwszej części bitwy na jeziorze Erie.
 Drugi "Lawrence" był brygiem, który był w służbie w latach 1843-1846.
 Trzeci "Lawrence" (DD-8) był niszczycielem typu Bainbridge, który był w służbie w latach 1903-1920.
 Czwarty "Lawrence" (DD-250) był niszczycielem typu Clemson, który był w służbie w latach 1921-1945.
 Piąty "Lawrence" (DDG-4) był niszczycielem typu Charles F. Adams, który był w służbie w latach 1962-1994.

Lawrence